

Botanica
 Maro – nome comune della pianta Teucrium marum

Geografia

Ciad
 Maro – cittadina del Ciad

Indonesia
 Maro – fiume della provincia di Papua

Italia
 Maro – torrente della provincia di Imperia
 Maro – frazione del comune di Castelnovo ne' Monti (RE)

Spagna
 Maro – villaggio del comune di Nerja (Andalusia)

Stati Uniti d'America
 Maro Reef – atollo corallino nelle Isole Hawaii nordoccidentali

Onomastica
 Maro – forma latina del nome proprio di persona italiano maschile Marone

Persone
 Maro – cantante portoghese

Zoologia
 Maro – genere di ragni della famiglia Linyphiidae

Pagine correlate
Marò